Einschlafen steht für:

 die Einleitung der äußeren Ruhe bei Lebewesen, siehe Schlaf
 das „Kribbeln“ und „pelziges Gefühl“ der Haut, siehe Obdormition